Als Kathedrale von Bukarest werden bezeichnet
 die rumänisch-orthodoxe Patriarchalkathedrale, siehe Patriarchalkathedrale von Bukarest
 die im Bau befindliche rumänisch-orthodoxe Kathedrale der Erlösung des Volkes
 die Kathedrale des römisch-katholischen Erzbistums Bukarest, siehe Kathedrale St. Josef (Bukarest)